Daim ist der Familienname folgender Personen:
 Falko Daim (* 1953), österreichischer Mittelalterarchäologe und Historiker
 Olivier le Daim (1428–1483), Kammerdiener Ludwig XI. und Graf von Meulan
 Wilfried Daim (1923–2016), österreichischer Psychologe und Schriftsteller

Daim ist der Name folgender Orte:
 Daim (Gemeinde Arnreit), Ortschaft in der Gemeinde Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Daim steht ebenfalls für:
 Burgstall Daim, ehemalige Burganlage im Landkreis Rosenheim 
 Daim (Schokoriegel), Markenname für einen Schokoladenriegel
 DAIM, das Pseudonym eines deutschen Graffiti-Künstlers (* 1971 in Lüneburg; eigentlich Mirko Reisser)

Siehe auch:
 Deim
 Dime